Salvatore Cavallaro - ex ciclista italiano
 Salvatore Cavallaro - pugile italiano